Omega (Ω, ω; Ѡ, ѡ; Ꞷ, ꞷ; Ѻ, ѻ) può significare:

Astronomia e astronautica 
 ω – in astronomia indica i parametri orbitali di longitudine
 Omega – nebulosa a emissione situata nella costellazione del Sagittario
 Omega – gruppo di satelliti artificiali lanciati dall'Unione Sovietica nel corso del 1963
 OMEGA (osservatorio per la mineralogia, l'acqua, i ghiacci e l'attività) – spettrometro ad immagine equipaggiato sulla sonda spaziale Mars Express dell'Agenzia spaziale europea
 OmegA – veicolo di lancio in fase di sviluppo da Northrop Grumman Corporation
 Punto omega – uno dei due punti equinoziali in cui l'equatore celeste interseca l'eclittica

Automobilismo 
 Chevrolet Omega – modello di automobile, per il mercato brasiliano, della casa automobilistica Chevrolet
 Oldsmobile Omega – modello di automobile della casa automobilistica Oldsmobile
 Opel Omega – modello di automobile della casa automobilistica Opel
 Lotus Omega – modello di automobile della casa automobilistica Opel-Lotus

Aviazione 
 Gnome Omega – motore aeronautico prodotto da Gnome et Rhône
 OMEGA – sistema statunitense di navigazione aeronautica

Aziende 
 Omega – azienda svizzera di orologi appartenente al Gruppo Swatch
 Omega Aerial Refueling Services – compagnia aerea privata specializzata nei servizi di rifornimento in volo per le forze aeree militari
 Omega Pharma – azienda farmaceutica belga
 Omega – azienda italiana di pennelli e rulli da vernice

Filosofia 
 Punto Omega – termine coniato da Pierre Teilhard de Chardin per descrivere il massimo livello di complessità e di coscienza verso il quale tenderebbe l'universo

Geografia 
Antartide
 Omega – ghiacciaio sulla costa del Principe Olav nella Terra della Regina Maud
Stati Uniti d'America
 Omega – città nelle contee di Tift e Colquitt, in Georgia
 Omega – comunità non incorporata nella contea di Kingfisher, in Oklahoma

Linguistica 
 Ѡ, ѡ – lettera dell'alfabeto cirillico-arcaico
 Ѻ, ѻ (omega rotondo) – lettera dell'alfabeto cirillico
 Ω, ω – ultima lettera dell'alfabeto greco
 Ꞷ, ꞷ – lettera addizionale dell'alfabeto latino

Matematica e fisica 
 Ω – costante matematica
 Ω – espressione asintotica
 ω – espressione asintotica
 ω – primo numero ordinale infinito
 Ω – in fisica indica un tipo di barione
 ω – in fisica indica un mesone appartenente alla classe dei bosoni vettore leggeri
 ω – in fisica indica la velocità angolare
 Metodo omega – metodologia di analisi strutturale
 Notazione omega – notazione della teoria della complessità algoritmica

Musica 
 Omega – gruppo musicale ungherese
 Omega – album di Enrique Morente del 1996
 Omega – singolo di Bruce Dickinson del 1997
 Omega – singolo di Rebecca St. James del 1998
 Omega – album degli Alyson Avenue del 2004
 Omega – album degli Azaghal del 2008
 Omega – album degli Asia del 2010
 Omega – singolo di SZA del 2014
 Omega – singolo dei Periphery del 2015
 Omega – album degli Epica del 2021

Personaggi immaginari 
 Omega – personaggio della DC Comics
 Omega – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Omega – personaggio della serie televisiva Doctor Who
 Omega – personaggio della serie televisiva Power Rangers S.P.D.
 Omega – personaggio della serie televisiva Red vs. Blue
 Omega lo sconosciuto – personaggio della Marvel Comics
 E-123 Omega – personaggio dei videogiochi serie Sonic
 Granta Omega – personaggio dell'Universo espanso di Guerre stellari
 Kid Omega – personaggio della Marvel Comics

Persone 
 Kenny Omega – wrestler canadese

Topografia 
 ω – angolo (piano) al centro della sfera terrestre sotteso da un arco sulla superficie del globo

Videogiochi 
 Omega: Planete invisible – videogioco del 1985 della Infogrames
 Omega – videogioco del 1989 della Origin

Altro 
 Omega-3, omega-6, omega-9 – categoria di acidi grassi 
 Omega – multiplex televisivo della televisione digitale terrestre in Sardegna
 Omega – romanzo di Jack McDevitt del 2003
 Particella Omega – particella utilizzata nelle serie cinematografiche di Star Trek
 OMEGA – federazione indipendente di wrestling fondata da Matt e Jeff Hardy
 Omega – in etologia, indica un individuo con ruolo marginale in un gruppo, ed eventualmente sacrificabile per il beneficio del gruppo; sta all'estremità opposta della scala sociale, rispetto all'elemento alfa; spesso si tratta di individui deboli o in cattive condizioni di salute
 OmegaT – software di traduzione assistita compilato in Java

Altri progetti